Бороздино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бороздино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бороздино — село в Новомосковском районе Тульской области.